Паранаиба:

 Паранаиба — муниципалитет в Бразилии.
 Паранаиба — микрорегион в Бразилии.
 Паранаиба — река в Южной Америке.